Чемпионат СССР по футболу 1977 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал московский клуб «Спартак».

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи

Примечания

Ссылки 

Первая лига СССР 1977 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1977
1977